Anning kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lianran, häradshuvudort, Yunnan, 
 Anning Shi (härad i Kina), Yunnan, 
 Anning Qu, härad, Gansu, 
 Anning (socken i Kina), Guangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar